Eutropio di Saintes, santo e vescovo di Saintes del II secolo
Eutropio di Orange, santo e vescovo di Orange
Eutropio, martire con Cleonico (3 marzo)